Екатери́на Ви́кторовна Васи́льева (род. 29 июля 1972, Ленинград) — российский искусствовед, специалист в области истории и теории фотографии, моды, дизайна и современного искусства. Кандидат наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Член Союза художников России, член Союза фотохудожников России, член Международной ассоциации искусствоведов (AICA, ЮНЕСКО), член Союза журналистов России. Работы Екатерины Васильевой находятся в собрании крупнейших российских библиотек, а также в собрании библиотеки Конгресса (Вашингтон), библиотека Варбурга (Лондон), библиотеки Фонда Чини (Венеция) и др.

Общая информация 
В 1994 году окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2005 году под руководством Т. В. Горбуновой защитила кандидатскую диссертацию «Образ города в художественной фотографии Франции второй половины XIX-начала XX веков» (официальные оппоненты Т. Е. Шехтер и Г. Н. Габриэль). Доцент факультета искусств СПбГУ. Читает лекции по теории современного искусства, дизайна, фотографии и моды в Санкт-Петербургском государственном университете, Европейском университете в Санкт-Петербурге, Высшей школе экономики (Москва), Центре современного искусства «Гараж» (Москва) и др.

Автор многочисленных исследований по вопросам теории фотографии, моды и современного искусства. Участник образовательных и исследовательских сессий музея Кунстхалле в Гамбурге, библиотеки галереи Уффици (Флоренция), фонда Кверини Стампалья (Венеция). Исследователь и аналитик проектов Венецианской Биеннале, Венецианской архитектурной Биеннале и выставочных проектов Фонда Джорджио Чини. Участник грантовых программ Фулбрайта (Fulbright Program) и исследовательских проектов Фонда Джорджио Чини, Венеция (Fondazione Giorgio Cini). Лауреат и участник государственных грантов в области культуры. Один из ведущих специалистов в области теории моды и фотографии.

Исследовательская концепция

Теория и история фотографии 

Екатерина Васильева — автор нормативных теорий, посвященных изучению фотографии как аналитической дисциплины. Положения, изложенные в книге «Фотография и внелогическая форма», формируют базовые концепции в области изучения фотографии. Аналитическая программа автора связывает формы современной культуры с обстоятельствами архаического сознания и внелогического мышления. Сфера научных интересов — феномен языка, теория ценности, концепции моды, теория фотографии, теория дизайна. Автор исследовательских концепций изучения фотографии и языка, фотографии и феномена времени, фотографии и внелогической формы, проблемы характера и личности в фотографии, изучение традиционной компоненты в системе моды.

История и теория моды 

Екатерина Васильева – один из немногих специалистов, рассматривающих моду как аналитическую дисциплину. Автор монографии «Теория моды. Миф, потребление и система ценностей», а также многочисленных статей по истории и теории костюма. Исследования Екатерины Васильевой  связаны с систематическим изучением истории и теории моды. В своих работах рассматривает широкий круг проблем, связанный с динамикой социальных систем, теорией социального действия, культурой повседневности, изучением идеологической программы моды, исследованием системы ценностей, изучением моды как языковой системы, феноменологией тела, мифологической программой моды, концепцией новизны и дихотомией традиционной культуры. Автор масштабных лекционных проектов по истории моды XX века.

История и теория дизайна 

Автор формообразующих теорий в области истории и теории дизайна (в частности - скандинавского дизайна), общей теории моды, общей теории фотографии и теории художественного модернизма (Интернационального стиля). Рассматривает дизайн как предмет академического исследования. Работы Екатерины Васильевой связаны с общей теорией дизайна, а также посвящены различным периодам и сферам дизайна. В частности, таким направлениям как Скандинавский дизайн, Швейцарская школа, Интернациональный стиль, Интернациональный типографический стиль и т.д. Рассматривает дизайн с точки зрения проблематики вещи, системы языка и проблемы идеального. Автор нормативных концепций в области графического и предметного дизайна. Автор формообразующих теорий и исследований в области Интернационального модернизма, минимализма, Швейцарского стиля и Скандинавской традиции в области дизайна.

Образовательные и просветительские проекты 
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета. В разные годы была приглашена читать лекции в таких учебных заведениях как Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, Высшая школа экономики (Москва), Европейский Университет (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна (Санкт-Петербург), Центр Современного Искусства «Гараж» (Москва), Mikkeli University of Applied Sciences (Finland), Uppsala universitet (Sweden), Leipzig University (Germany).

Избранные лекционные проекты 
 История и теория фотографии (Санкт-Петербургский государственный университет)
 Современные проблемы дизайна (Санкт-Петербургский государственный университет)
 История графического дизайна и рекламы (Санкт-Петербургский государственный университет)
 Скандинавский дизайн: концепция и форма (Санкт-Петербургский государственный университет)
 Теория моды (Высшая школа экономики, Москва)
 История и теория модной фотографии (Высшая школа экономики, Москва)
 История моды XX века (Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица)
 Мода нулевых или нулевая мода (Центр Современного Искусства «Гараж», Москва)
 Концепции и темы европейского костюма XVIII—XX веков (Европейский Университет (Санкт-Петербург)
 Фотография и концепция современности: идея Нового времени (Музейно-выставочный центр РОСФОТО)
 Фотография и внелогическая форма (Музейно-выставочный центр РОСФОТО)
 Сьюзен Зонтаг — Диана Арбус: идея красоты — проблема нормы (Центр «Фотодепартамент» (Санкт-Петербург)
 Эжен Атже: повторяемость как объект. Предмет и феномен авторства в фотографии (Центр «Фотодепартамент» (Санкт-Петербург)
 Античная традиция и феномен моды XX века. (Александринский театр / Теория моды)
 Фотография, внелогическое и проблема языка (Порядок слов, Санкт-Петербург)

В области моды 
Специалист в области теории моды и истории костюма ХХ в. Рассматривает моду как аналитическую систему. Автор нормативных концепций в области теории моды. Автор многочисленных статей и лекционных проектов по теории моды и истории костюма XX века. Аналитик и постоянный автор журнала «Теория моды».

Консультант и переводчик домов моды: Hermès, Chaumet, Salvatore Ferragamo, Sonia Rykiel, John Lobb, Wolford, Luciano Barbera, Luigi Borrelli, Borsalino, Faliero Sarti, Bosco di Ciliegi и др.

Средства массовой информации 
Эксперт в области модной журналистики. В разные годы — редактор, колумнист и автор издательских проектов Коммерсантъ, Афиша, ELLE Decoration, ELLE, L’Officiel, Foto & Video. Возглавляла петербургский офис журнала ELLE.
Редактор издательских проектов Коммерсантъ и Коммерсантъ Weekend в Санкт-Петербурге. Член Союза журналистов России.

Академические издательские проекты 
Автор, рецензент и редактор издательских проектов: Вестник Санкт-Петербургского университета, Международный журнал исследований культуры, Актуальные проблемы теории и истории искусства, Неприкосновенный запас, Теория моды.

Избранные научные труды

Монографии 

 Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 312 с.
 Васильева Е. Теория моды: миф, потребление и система ценностей. Санкт-Петербург; Москва: RUGRAM_Пальмира, 2023. 387 с.
 Васильева Е. 36 эссе о фотографах. СПб.: Пальмира, 2022. 255 с.
 Васильева Е. В. Город и тень. Образ города в художественной фотографии XIX — начала XX веков. Saarbrücken: LAP LAMBERT, 2013. 280 с.

Статьи 
 Васильева Е. Мода и минимализм: идеология, структура и форма // Terra artis. Искусство и дизайн. 2022. № 3. С. 12-27.
 Васильева Е. Фотография: к проблеме вещи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение, 2022, т. 12, №. 2, с. 275–294.
 Васильева Е. Тело как объект: феноменология телесного и система моды // Теория моды: одежда, тело, культура. 2022. № 1 (63). С. 85-103.
 Васильева Е. Швейцарский стиль: прототипы, возникновение и проблема регламента // Terra Artis, 2021, № 3, с. 84 – 101.
 Васильева Е. Мода и ее теоретическая практика // Теория моды: одежда, тело, культура. 2021. № 3 (61). С. 347-354.
 Васильева Е. Ранняя городская фотография: к проблеме иконографии пространства // Международный журнал исследований культуры, 2020, № 1 (37), с. 65 — 86.
 Васильева Е. «Сцена в библиотеке»: проблема вещи и риторика фотографии // Международный журнал исследований культуры. 2020. № 3.
 Васильева Е. Национальная романтика и интернациональный стиль: к проблеме идентичности в системе финского дизайна // Человек. Культура. Образование. 2020, 3 (37), с. 57 - 72.
 Васильева Е. Петербургская школа моды: от минимализма к деконструкции // Трансформация старого и поиск нового в культуре и искусстве 90-х годов XX века. Материалы научной конференции. Санкт-Петербург: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, 2020. c. 46-53.
 Васильева Е. Стереография Шухова: конструкция и пространство // Неизвестное российское фотоискусство: Сборник статей. М.: Три квадрата, 2020.
 Васильева Е. Финский дизайн стекла: апроприации, идентичность и проблема интернационального стиля // Теория моды: тело, одежда, культура. 2020, № 55, с. 259—280.
 Васильева Е. Стратегия моды: феномен нового и принцип устойчивости // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019, № 54, с. 19 — 35.
 Васильева Е. В. Принцип объекта - Пространство формы. Морис Марино // Теория моды: одежда, тело, культура. 2019. № 4 (54). С. 347-352..
 Васильева Е. Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 58-79.
 Васильева Е. Эжен Атже: художественная биография и мифологическая программа // Международный журнал исследований культуры, № 1 (30) 2018. С. 30 — 38.
 Васильева Е. В. Язык, фотография, знак. К вопросу о семиотическом статусе изображения и объекта // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. С. 567–574.
 Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем // Международный журнал исследований культуры, № 1 (26) 2017. С. 163—169.
 Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура. 2018. № 47. С.10 — 29.
 Васильева Е. Идеология знака, феномен языка и «Система моды» / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 45. С.11 — 24.
 Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура. 2017. № 43. С. 1-18.
 Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. Таксономическая модель и фигура Другого / Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017, № 1 (111). С. 212—225.
 Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 4 (25). С. 72-80.
 Васильева Е. Феномен Женского и фигура Сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура. 2016. № 42. С. 160—189.
 Васильева Е. Дюссельдорфская школа фотографии: социальное и мифологическое // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. Вып. 3. С. 27-37.
 Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2016. вып. 1. С. 4-33.
 Васильева Е. Музыкальная форма и фотография: система языка и структура смысла // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 4. С. 28-41.
 Васильева Е. Фотография и феноменология трагического: идея должного и фигура ответственности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2015. вып. 1. С. 26-52.
 Васильева Е. Сьюзан Зонтаг о фотографии: идея красоты и проблема нормы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 3. С. 64-80.
 Васильева Е. Фотография и феномен времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2014. вып. 1. С. 64-79.
 Васильева Е. Характер и маска в фотографии XIX в // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 15. Искусствоведение. 2012. вып. 4. С. 175—186.

Библиотечный регламент 
Монографии и исследования Екатерины Васильевой представлены в собраниях следующих библиотек:
 Российская государственная библиотека, Москва, Россия
 Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, Россия
 Библиотека Российского государственного гуманитарного университета, Москва, Россия
 Библиотека Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия
 Библиотека Конгресса, Вашингтон, США
 Библиотека Варбурга, Лондон, Великобритания
 Библиотека Фонда Чини, Венеция, Италия

Премии и награды 
Лауреат Государственной премии Министерства культуры Российской Федерации, при поддержке Союза Фотохудожников России. За проекты «Теория фотографии: исследовательская традиция в России» и «Фотография: теоретическая система изображения и объекта. Поддержка и развитие фотографической критики в России».

См. также 

 Деконструктивизм (мода)
 Мода
 Модная фотография
 Петербургская школа моды
 Теория фотографии
 Теория моды
 Теория моды (журнал)
 Система моды
 Фотография и внелогическая форма

Примечания

Ссылки 
  Екатерина Викторовна Васильева // Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета
 Екатерина Васильева на сайте Международной ассоциации искусствоведов (AICA)
 Екатерина Васильева: Союз фотохудожников России
 Екатерина Васильева // Сайт издательства «Новое литературное обозрение»
 Степанов М. А. Образ вне Logos’а // Международный журнал исследований культуры. 2019. № 3. С. 231—235.
 «Фотография и внелогическая форма» Екатерины Васильевой — логика смыслов. Рецензия сайта photographer.ru, 2020.
 Васильева Е. «Фотография и внелогическая форма» на Google Books

Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Искусствоведы России
Историки искусства России
Художественные критики современного искусства
Художественные критики России
Критики фотографии
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели ВШЭ
Мода в России
Мода в Санкт-Петербурге
Редакторы России
Журналисты, пишущие о моде
Теоретики дизайна
Теоретики моды